Idealism — дебютный альбом немецкого электронного дуэта Digitalism, выпущен в Японии 9 мая 2007 года лейблом EMI Music Japan под названием , и 21 мая 2007 года лейблами Kitsuné и Virgin Records. В США релиз состоялся 5 июня 2007 года на музыкальном лейбле Astralwerks.

Об альбоме
Синглами с пластинки стали 5 композиций — «Idealistic», «Zdarlight», «Digitalism in Cairo», «Jupiter Room» и «Pogo», которые были заранее выпущены в формате EP. Песня «Digitalism in Cairo» содержит семпл песни группы The Cure 1979 года «Fire in Cairo».

Диск был выпущен со специальным кодом, позволявшим загрузить дополнительные треки через интернет с битрейтом 128 килобит в секунду.

В популярной культуре 
Песня «Idealistic» использовалась студией Rockstar Games при анонсе своей игры Midnight Club: Los Angeles. Это также в настоящее время используется в рекламе для Airness на французском телевидении

«Pogo» применялась в нескольких рекламных роликах, включая рекламу 2007 года Pontiac и Virgin Mobile, а также попала в саундтрек игр Need for Speed: ProStreet и FIFA 08.

Семпл из песни «Idealistic» использовался в американской радиопрограмме Loveline, а «Zdarlight» — в рекламной кампании BMW X1.

Композиция "Idealistic" звучит на радиостанции 97.6 K12 FM в компьютерной игре 2011 года Saints Row: The Third.

Список композиций 
 «Magnets» — 3:50
 «Zdarlight» — 5:41
 «I Want I Want» — 3:29
 «Idealistic» — 4:11
 «Digitalism in Cairo» — 4:49
 «Departure from Cairo» — 0:54
 «Pogo» — 3:46
 «Moonlight» — 2:52
 «Anything New» — 4:59
 «The Pulse» — 4:19
 «Home Zone» — 2:09
 «Apollo-Gize» — 2:20
 «Jupiter Approach» — 1:13
 «Jupiter Room» — 5:03
 «Echoes» — 3:39

Загружаемые бонусные треки 
 «Jupiter Room» (Planetary Lobby Version)
 «Austrasto»
 «Playground»
 «TV TV»
 «Jet Set»
 «Rock the Pressure»
 «Saw You in 2 Pieces»

Чарты

Примечания 

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы Astralwerks
Альбомы Digitalism
Альбомы Virgin Records